Cubel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cubel (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza,

Tjeckien 

 Čubel, berg, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar